La politique étrangère est l'action menée par un État en vue d'établir des relations diverses avec d'autres États ;
 Politique étrangère est une revue publiée par l'Institut français des relations internationales.
 Politique étrangère est un album de bande dessinée.